Николай Иванович Садчиков (20 марта 1946 — 23 декабря 2015) — советский и российский дипломат.

Биография 

1969 год — окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владел французским, английским и арабским языками.

С 1972 года на дипломатической службе. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом — в Секретариате ООН, постоянном представительстве СССР при ООН и в Посольстве в Великобритании.
1990—1995 гг. — заместитель Постоянного представителя СССР, России при Международной морской организации.
1995—1997 гг. — заместитель директора Департамента консульской службы МИД России.
1997—1999 гг. — Генеральный консул России в г. Нью-Йорке (США).
Июнь — август 1999 гг. — и.о. директора Департамента консульской службы МИД России.
Август 1999 — июнь 2001 гг. — директор Департамента консульской службы МИД России, член Коллегии МИД России.
31 мая 2001 — 5 августа 2005 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Швеции.
 26 августа 2005 — 31 мая 2010 гг. — Представитель Российской Федерации при Ватикане и при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству.
31 мая 2010 — 11 января 2013 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ватикане и Представитель Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству.

Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 16).

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (18 июля 1995).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (2 июня 1998).
 Чрезвычайный и Полномочный Посол (20 сентября 2003).

Награды 
Медаль «В память 850-летия Москвы»
Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации
Орден Почёта (30 мая 2006) — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу.
Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (29 июня 2013) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте c-society.ru
 «Великая Россия. Имена» — Энциклопедический справочник
 Глава консульской службы российского МИДа Николай Садчиков о защите соотечественников за рубежом
 Биография на сайте biografija.ru

 

Википедия:Биографии современников
Дипломаты СССР
Послы Российской Федерации в Швеции
Выпускники МГИМО
Консулы России в Нью-Йорке
Послы России в Ватикане
Похороненные на Троекуровском кладбище